Сен-Капре́-де-Бле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 50 км на північ від Бордо.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Капре-де-Бле і Марсіяк було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Лівенн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 521,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Капре-де-Бле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Капре-де-Бле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда